Et Gensyn er en dansk stumfilm fra 1910 med manuskript af Thomas P. Krag.

Handling

Medvirkende 
 Rasmus Ottesen, Professoren
 Ane Grethe Antonsen, Professorens hustru
 Ellen Aggerholm, Alma, professorens datter
 Adam Poulsen, Willer, professorens elev, Almas kæreste
 Johannes Poulsen, Helms, Willers ven

Eksterne henvisninger 
 

Kortfilm fra Danmark
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1910